Orly-Sud désignait deux stations situées dans l'aéroport d'Orly :
 la première, Orly-Sud, implantée sous le bâtiment en prévision d'un futur prolongement du métro parisien reste à l'état de simple coffrage ;
 la seconde, Orly 4, antérieurement Orly-Sud (Orlyval), est desservie par le métro automatique Orlyval.